Pseudoceratina är ett släkte av svampdjur. Pseudoceratina ingår i familjen Pseudoceratinidae. 

Pseudoceratina är enda släktet i familjen Pseudoceratinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Pseudoceratina